Лидия Яковлевна Кичигина (род. 1940) — советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1987).

Биография 
Лидия Кичигина родилась 16 июня 1940 года в Омске.

В 1966 году окончила Омский педагогический институт. 

Начала свою профессиональную деятельность с отрядной вожатой в школе № 23 Омска, затем была старшей пионервожатой в школе № 50 (1958—1960 годы). 

С 1961 года работает в школе № 55 учителем географии. 

Идея создания музея космонавтики появилась у Лидии Яковлевны после поездки в Калугу в музей К. Э. Циолковского.

В начале 1970-х годов вместе с мужем, учителем физики В. И. Кичигиным, и учащимися школы занялась созданием музея космонавтики, ныне известного далеко за пределами Омска. Музей космической славы им. К. Э. Циолковского, имеющий в настоящее время статус образцового, был открыт 12 апреля 1973 года. Его бессменным руководителем является Лидия Яковлевна Кичигина. За свою историю музей неоднократно награждался медалями и памятными знаками, был победителем различных смотров и конкурсов.

Разработала программу по природоведению с аэрокосмическим уклоном, по которой сегодня работают многие педагоги области, является участником регионального отделения ассоциации учителей географии по теме «Географическая картина мира». Совместно с творческим коллективом преподавателей омских вузов, Института развития образования Омской области, Омского отделения Русского географического общества, учителей географии омских школ внесла значительный вклад в создание учебника для общеобразовательных учреждений «География Омской области», который впоследствии вошел в 100 лучших изданий России «Лучшее – детям».

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР 
 Народный учитель СССР (1987)
 Значок «Отличник народного просвещения РСФСР»
 Медали К. Э. Циолковского, С. П. Королёва, Ю. А. Гагарина, «Преодоление», П. Р. Поповича. 
 Нагрудные знаки «Лучшие люди России», «Патриот России», 
 Знак победителя конкурса «Социальная звезда» 
 Юбилейная медаль «100 лет Профсоюза»
 Занесена в энциклопедию «Лучшие люди России», энциклопедию Омской области «Лучшие люди России», в книгу «Кто есть кто в Омской области», книгу Материнской славы, энциклопедию Омского отделения русского географического общества, почетную книгу «Живая нить» о педагогических династиях
 В 2015 году школе №55 присвоено имя Лидии и Владимира Кичигиных. 
 В 2017 году была удостоена специальной номинации премии «Народный герой» как основатель известного на всю страну образцового музея космической славы имени К. Э. Циолковского. 
 Почётный гражданин Омска (2018)

Примечания 

Выпускники ОмГПУ
Почётные граждане Омска